La Serie A 1908/09 fue la 12.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Oeste

Final
FC Winterthur 0-1 Young Boys Bern

Young Boys Bern ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1909
Fútbol en 1908
Fútbol en 1909
Suiza en 1908
Suiza en 1909